Igrišće je naseljeno mjesto u općini Jakovlje, Zagrebačka županija. Površina naselja iznosi 9,02 km2. Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 669 stanovnika i 213 domaćinstava. Nalazi se nadomak Hrvatskog zagorja.

Izvori

Naselja u Zagrebačkoj županiji